Дэн Маккензи (; род. 21 февраля 1942, Челтнем, Великобритания) — английский учёный-геофизик. Труды посвящены тектонике плит и конвекции мантии. Лауреат многих престижных премий.

Член Лондонского королевского общества (1976), иностранный член Национальной академии наук США (1988).

Карьера 
Учился в Королевском колледже Кембриджского университета. В 1967 году получил степень доктора философии. Ранние работы посвящены тектонике плит . За работы по геологической истории Индийского океана был выбран в члены Лондонского королевского общества. Затем переключился на исследование конвекции мантии и бассейнов полезных ископаемых. Последние работы посвящены тектонической эволюции Венеры и Марса.

Награды 
В число наград входят:
1981 — Премия Бальцана
1983 — Медаль Волластона
1989 — Медаль Артура Л. Дэя
1990 — Премия Японии
1991 — Королевская медаль
1992 — Золотая медаль Королевского астрономического общества
2001 — 
2002 — Премия Крафорда
2003 — Орден Кавалеров Почёта
2011 — Медаль Копли
2014 — Силлимановская лекция

Примечания 

Геофизики Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Награждённые медалью Волластона
Лауреаты премии Японии
Лауреаты премии Крафорда
Награждённые медалью Копли
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Лауреаты премии Бальцана
Награждённые Королевской медалью
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)
Награждённые медалью Уильяма Боуи
Почётные доктора Бристольского университета